Fjäderhårstjärnor (Antedonidae) är en familj av sjöliljor som beskrevs av Norman 1864. Fjäderhårstjärnor ingår i ordningen hårstjärnor, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Antedonidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hårstjärnor